Crkva Gospe od Zdravlja u Splitu
 Crkva Gospe od Zdravlja u Neumu
 Crkva Gospe od Zdravlja u Jelsi
 Crkva Gospe od Zdravlja u Jezerima
 Crkva Gospe od Kaštela u Zadru (Gospe od Zdravlja)
 kapela Gospe od Zdravlja kod ladanjskog sklopa Lazzarinija u Svetom Martinu, Sveta Nedelja
 Crkva Blažene Djevice Marije od Zdravlja u Rovinju
 Crkva Gospe od Zdravlja u Petrovom Selu
 Crkva sv. Jurja u Gornjim Brelima nad Subotištem (Gospe od Zdravlja)
 Crkva Majke Božje od zdravlja u Krku
 kapela Gospe od Zdravlja na groblje sa stećcima Glavica, Dobrinče